Zingarelli può riferirsi a:

Persone
 Nicola Zingarelli (1860-1935) –  filologo italiano
 Nicola Antonio Zingarelli (1752-1837) –  compositore italiano
 Italo Zingarelli (1930-2000) – produttore cinematografico e regista italiano
 Italo Zingarelli (1891-1979) – giornalista italiano

Altro
 Io Zingarelli – Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli